Voornaam
Rosa (voornaam), een meisjesnaam

Achternaam
Adriaen Rosa, baljuw van Den Haag
João Guimarães Rosa, een Braziliaans auteur
Salvator Rosa, een Italiaans kunstenaar
Keno Don Rosa, een Amerikaans stripauteur

Heilige
Rosa van Lima (Sint Rosa), een Peruaans heilige

Aardrijkskunde
Rosà, een gemeente in de Italiaanse provincie Vicenza
Rosa (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Rosa (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Monte Rosa, een bergmassief in de Walliser Alpen

Organisatie
RoSa (Rol en Samenleving), een Belgische organisatie rond genderbewustzijn

Biologie
Rosa, de Latijnse en botanische naam voor het rozengeslacht

Literatuur
Rosa (roman), een roman van de Noorse schrijver Knut Hamsun

Media
Rosa (tijdschrift), een Nederlands literair tijdschrift
Rosa (televisieprogramma), een voormalig Belgisch televisieprogramma
Rosa (boekwinkel), een linkse boekhandel in Groningen

Muziek
Rosa (Jacques Brel), een lied van Jacques Brel
Rosa, een Latijnse versie van het lied Mia van Gorki, uitgevoerd door Capilla Flamenca
Rosa - A horse drama, een opera van Louis Andriessen

Overige
Rosa (hoorspel)
een serie discussiebijeenkomsten die de leemte van het opheffen van de Rooie Vrouwen in de PvdA moest vullen

Zie ook 
Santa Rosa (doorverwijspagina)